Gaiola (Itália) - comuna italiana
Gaiola (ave) - objeto para guardar aves ou outros pequenos animais
Gaiola (pesca) - instrumento de pesca
Gaiola (barco) - embarcação utilizada nos rios do Brasil
Gaiola (automóvel) - veiculo artesanal construído em aço tubular

Desambiguação
Desambiguações de topônimos